Барабашова:

 Академика Барабашова — 18-я станция Харьковского метрополитена. 
 Улица Академика Барабашова — улица в Харькове, на Салтовке.
 Рынок Барабашова — крупнейший промышленно-вещевой рынок Украины в Харькове.